Vrbovec kann bedeuten

 Vrbovec (Kroatien)
 Vrbovec (Tschechien), deutsch: Urbau, Gemeinde im Okres Znojmo
 Stadtteil von Michalovce (deutsch: Großmichel) im Osten der Slowakei